Desa Bedoho kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bedoho (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 111,68), Jawa Timur, 
 Desa Bedoho (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 111,48), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar